Кубок Чемпионов УНАФ 2008 — Первый розыгрыш Кубка Чемпионов УНАФ, включающий в себя Чемпионов стран входящих в УНАФ. Победителем впервые стал тунисский клуб Клуб Африкэн.

Участники

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2008 на Goalz 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2008 на RSSSF 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2008 на WildStat

Примечания 

Кубок Чемпионов УНАФ
Футбол в Африке в 2008 году